Stielings ist der Ortsname von

 Stielings (Haldenwang), Ortsteil der Gemeinde Haldenwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Stielings (Lauben), Ortsteil der Gemeinde Lauben, Landkreis Oberallgäu, Bayern